ha sido el nombre de dos buques de la Armada Imperial Japonesa:

 El Ryūjō, buque blindado en servicio entre 1870 y 1908.
 El Ryūjō, portaaviones en servicio entre 1933 y 1942.

Nombres de buques de guerra de Japón